Марфін Анатолій Іванович (1926—1985) — сержант РА, учасник нацистсько-радянської війни, повний кавалер ордена Слави.
 Марфін Михайло Наумович (* 1958) — російський телеведучий і сценарист, бард.
 Марфін Олексій Ілліч (1912 — ?) — 1-й секретар Рязанського і Костромського обласних комітетів ВКП(б). Член ЦК КПРС у 1952—1956 роках. Депутат Верховної ради РРФСР 6-го скликання. Депутат Верховної ради СРСР 2-го скликання.
 Марфін Павло Андрійович (1924—1990) — радянський господарський, державний та політичний діяч, Герой Соціалістичної Праці.

 Марфін-Брод — село у Можайському районі Московської області Російської Федерації.